"Copyright. Plagios literarios y poder político al desnudo", o simplemente "Copyright", es un libro coescrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino, y Jorge Maronna, integrante del grupo de humor argentino Les Luthiers.

Este libro fue publicado por la editorial Plaza & Janés en Buenos Aires, Argentina en el 2001 y después por la editorial Alfaguara en su colección "Punto de lectura". También fue editado por Alfaguara en México.

Hay diferencias entre las portadas de los 2 libros. La portada de Plaza & Janés es gris, con el símbolo del copyright en grande y negro (©) y retazos de libros, mientras que la portada de Alfaguara es verde limón con letras grandes regadas por toda la carátula (en donde se pueden leer algunos nombres de escritores famosos), y las piernas de una mujer dibujada con líneas onduladas. En ambas portadas se escribe primero el nombre de Maronna, y abajo, el de Pescetti.

El libro trata de las experiencias de Lucas, un hombre que escribe libros, y su primera historia fusiona varias historias, entre ellas destacan:
 Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.
 Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
 La metamorfosis, de Franz Kafka.

Y otras más. A lo largo del libro, se hacen referencia al plagio literario, pero también a las promesas políticas típicas de los presidentes y candidatos a la presidencia (aumentar los gastos públicos y sueldos a niveles exagerados... digamos de un 1000% y más).

Trama 

Este libro podría decirse que está compuesto por 3 historias diferentes:

La historia de Lucas 

Lucas Modím de Bastos conoce en una librería a Michelle, mujer de la cual se enemora. Ella le prometió, después de mentirle que era un escritor, que si le escribía una novela, ella se acostaría con él. Lucas le cuenta todo a Amparo, quien está enamorada de Lucas, y ella se decepciona. Sin embargo, Amparo le ayudará a Lucas en lo que pueda.

La historia de Günther 

Günther von Bohlen und Reichenbach es el marido de Michelle. Es millonario, y controla una mafia dedicada al tráfico de drogas, armas y secuestros. Sin embargo, conoce las aventuras amorosas de Michelle (todas con escritores) y él, con ayuda de Fritz y su mafia, intentará alejarla a toda costa de los escritores, intentando asesinar a Lucas, y también intentando, sin éxito, hacer llegar al éxtasis a Michelle.

La historia del Presidente 

El Presidente, con ayuda de su fiel ministro Falfaro, y de su gabinete, evitar toda polémica que surja de su imagen (al Presidente le gusta hacer bacanales y otras cosas con las mujeres, escándalos que llegan a la prensa) y llegar a su 5ª reelección, con una campaña llena de promesas.

También, el libro podría dividirse en 2:

El libro de Lucas 

A medida que Lucas escriba su libro, lo va narrando. El libro es una mezcla de fragmentos de muchos libros de la literatura universal.

El libro de Maronna y Pescetti 

Es donde se desarrollan todos los sucesos de Lucas, Günther y el Presidente, que ocurren en el entorno de la "vida real" de Lucas.

Personajes

Principales

Lucas Modím de Bastos 

Es un joven de 35 años que nunca en su vida ha escrito un libro. Su departamento (heredado de su tío) está en "Cardenal Fatigatti #89, 2º piso", y sus antiguos oficios fueron taxista, electricista y ayudante de cocina. Se dedicó a la escritura después de conocer a Michelle y prometerle pasar una noche con él si le traía una de sus novelas. Fue marcado por los regaños de su maestra de redacción en la escuela primaria, la señorita Castro, por sus malos relatos. La mayoría de sus historias son copias de otros libros, pero le han hecho ganar premios importantes. Según el libro, escribió El Quijote, La Metamorfosis, Cien años de soledad, y su 1ª obra: "Copyright".

Amparo 

Es la ayudante de Lucas. Siempre le ayuda y le sirve en todo lo que necesita. En secreto está enamorada de Lucas, al que ayuda con amor. Al final, se demuestra que Lucas sí sentía algo por ella.

Günther von Bohlen und Reichenbach und Fassbinder 

Es un millonario alemán excéntrico. Controla una mafia que asesina a sueldo, trafica armas y drogas y secuestra, pero sin embargo, no es feliz. Al parecer es muy viejo, ya que fue educado "a la manera prusiana". Cuando le regalan algo, se emociona, ya que por su dicha educación, nunca le dieron un regalo. Está casado con Michelle, mujer que le causa celos, gracias a un trauma de su niñez, cuando su madre estaba con un escritor que le escribía una novela en su espalda.

Michelle 

Esposa de Günther. Es italiana, mitad milanesa y mitad napolitana. Es una bella seductora, a la cual le gusta tener aventuras amorosas con escritores, que le dan mayor placer que su esposo.

Fritz 

Es el ayudante alemán fiel de Günther. Es un adicto a la violencia, desde que vio la película "Apocalypse Now". Sus pocas neuronas le sirven sólo para obedecer.

El Ministro Falfaro 

Es un ministro del país imaginario de la obra, ayudante cercano del Presidente y sumamente obsecuente. Muchas veces no comprende las conversaciones que escucha. Falfaro es quien organiza y acompaña al presidente en los actos políticos y en las reuniones con funcionarios de rango internacional. Al hablar demuestra su ignorancia y su falta de cerebro. Todo esto le da un perfil gracioso basado en el ridículo.

El Presidente 

No se sabe cuál es la nación que preside. Lleva 4 períodos consecutivos en su puesto. Tiene como principal colaborador a Falfaro, le gustan las orgías, y dadas sus debilidades de la carne Günther posee videos que lo comprometen, y con los cuales lo presiona de modo que colabore en lograr los intereses del alemán. Al comienzo niega su interés en ser reelegido, pero luego de ser denunciado por corrupción de menores en el Palacio Presidencial, organiza una campaña de prensa que tiene como objetivo lavar su imagen pública y lograr su nueva reelección. En su discurso electoral propone un descabellado e irreflexivo paquete de promesas, con el cual logra seducir al pueblo, incluyendo la promesa de alcanzar la vida eterna por medio de métodos científicos.

Menores

La señorita Castro 

Era la profesora de redacción de Lucas en la primaria. Siempre lo regañaban por sus malos relatos.

El Profesor Anastassi 

Profesor de biología molecular, firme candidato al Premio Nobel. Su madre fue secuestrada por Günther y Fritz, y no la liberaron hasta que Anastassi y su equipo decodificaron 564 proteínas del trigo, que le sirvieron para fabricar una cocaína más poderosa que la normal. Al final se descubre que él fue adoptado por su madre.

Fonseca 

Un exescritor, glorioso en épocas anteriores, que ahora dirige un taller para escritores. Considera iconoclasta y plagiaria la obra de Lucas. En su taller, aparte de Lucas, tiene otros estudiantes, que son:

El señor formal 

Notario. En su escritura influye su oficio, al escribir cuentos como si fueran actas. Es algo ingenuo, y por eso le gusta responder con algún chiste a las preguntas.

Mercedes 

Es una mujer de mediana edad. Escribió un poema, la "Oda a la oda", con rimas algo rebuscadas.

Paula 

Mujer que usa anteojos. Escribió un cuento erótico, llamado "Sexo en el altar mayor".

Juliana de Zucchini 

Es una anciana, con frecuentes problemas de audición y desentendimiento, a la cual le gusta cocinar y escribir recetas de cocina.

Martín 

Adolescente al cual le gustan mucho las historietas, y sus influencias están marcadas en ss escritos, al incluir muchas onomatopeyas.

Jorge Filgis 

Escritor de novelas románticas. Fue el favorito de Amparo, hasta descubrir que "compraba" premios literarios. Su única obra mencionada es "Dolorosa intransparencia", cuyo nombre fue cambiado por consejo de Telechea.

Telechea 

Editor de libros. Trabaja en la editorial de Amparo. Es el editor de los libros de Filgis. También quiso hacer que él ganara el concurso literario, hasta que llegó Lucas con su libro "Copyright".

Referencias literarias

Dentro del libro de Lucas

Personajes principales

El Coronel Aureliano Buendía 

Del libro "100 años de soledad". Recordaba la historia de Gregorio Samsa. Es un viajero incansable. Al parecer, en el libro de Lucas, es zoofílicogay, ya que se sintió mal cuando Sancho Panza le declaró su amor al Cid Campeador, e intentó casarse con Gregorio Samsa-insecto. Al final de dicho libro, se transformó en el propio Lucas.

Gregorio Samsa 

Personaje principal del libro "La metamorfosis". Lucas pensó en relatar su historia igual que en el libro original (Gregorio se convertía en insecto, pero cambió la historia para no hacerla mal e hizo que un insecto se convirtiera en Gregorio. Puso una fábrica de maletas llamada Samsonite (utilizando su apellido. Al principio quería llamarla "Gregorite", usando su nombre). Comía basura (como una cucaracha), y eso le provocaba pesadillas o "livianillas". Tiene una novia, en este libro, llamada Lady Chatterley, y una amante, llamada Justine. Al parecer, en este libro, es sadomasoquista. A veces, se transforma en insecto, en humano, y una vez en serpiente. Al final del libro, se transformó en una vedette llamada Michelle (la mujer de la que Lucas se enamoró).

Personajes secundarios 
Aparecen los datos en el siguiente orden: Personaje, libro, autor y acción.
 Lady Chatterley (libro homónimo):Es la novia de Grgorio Samsa antes de convertirse en bicho. Le gusta ser sadomasoquista. Es del libro Lady Chatterley.
 Justine (Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade): Es, en este libro, la amante de Gregorio Samsa. Acompaña a Lady Chatterley a la casa del bosque de Samsa a hacer actos sadomasoquistas con una soga y un látigo.
 Emma Bovary (Madame Bovary, de Gustave Flaubert): Pariente cercana de los Buendía. Esposa del Dr. Jekill. Fallecida.
 Athos (Los tres mosqueteros, de Alexandre Dumas): Se fue con un capitán buscar el tesoro de un pirata.
 El Dr. Watson y Sherlock Holmes (Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle): Son investigadores. El 1º fue a combatir contra las tropas napolitanas en Rusia y a resolver el robo de el retrato de Dorian Gray. Más tarde, detuvo al doctor Frankenstein por revivir a un cadáver, y en el libro de Lucas, asesinó a Sherlock a balazos.
 Tom Sawyer (Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain: Científico loco que planeó un viaje de la Tierra a la Luna por el lado de Guermantes. Apodó al Coronel Samsa "El Corsario Negro".
 Molly Bloom (Ulises, de James Joyce): Casera.
 Dr. Jekill (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson): Un científico que, con uno de sus experimentos químicos, se transforma en una cucaracha llamada Gregorio. Es viudo de Emma Bovary.
 Gatsby (El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald)/Harry (Harry Potter, de J. K. Rowling): Gatsby, o Harry, era, de niño, un huérfano que era mago y se convertía en insecto.
 El capitán Nemo (20,000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne): Era un capitán de un barco, atacado por un esturión gigante que lanzaba caviar.
 Pinocchio y Geppetto (Pinocho, de Enrico Mazzanti): Planeaban realizar un tour de los Montes Apeninos hasta los Andes.
 Demian (de Hermann Hesse): Platicaba con Lolita, y al parecer, está enamorado de ella.
 Lolita (de Vladimir Nabokov): Platicaba con Demián. Al parecer, prefiere estar con Samsa o con Martín Fierro.
 Martín Fierro (de José Hernández): Es uno de los hombres con los que prefiere estar Lolita. Su compadre es Pedro Páramo.
 Pedro Páramo (de Juan Rulfo): Compadre de Martín Fierro, su aparición es mínima: silbaba una tonada del sudoeste de Guadalajara.
 El sombrerero loco y la Reina de diamantes (Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll): El 1º cantaba incoherencias, y la 2ª es la abuela de la Cándida Eréndira.
 Robinson Crusoe y Viernes (Robinson Crusoe, de Daniel Defoe): Son náufragos. El 1º pensó que si hubiera encontrado a viernes 2 días después, se hubiera llamado Domingo, un nombre más normal. 
 Raskolnikov (Crimen y Castigo, de Dostoievski): Su aparición es mínima. Es muy nervioso.
 Naná (Nana, de Émile Zola): Es camarera de un restaurante.
 Doña Flor Doña Flor y sus 2 maridos, de Jorge Amado): Se casó con un famoso futbolista argentino.
 "La Maga" (Rayuela, de Julio Cortázar): Mujer que, como en la historia original, es buscada, pero por Samsa.
 Tristam Shandy La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne): Su aparición es mínima, de unas cuántas frases solamente.
 Sancho Panza (Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra): Le declaró su amor al Cid.
 El Cid (Cantar de Mio Cid, autor anónimo): Cómplice y amor de Sancho Panza.
 Godot (Esperando a Godot, de Samuel Beckett): Personaje al cual Samsa y el Barón de Münchhausen esperan para ir a Ítaca.
 El Barón de Münchhausen (Aventuras del barón de Münchhausen, de Rudolf Erich Raspe): Le encantan los viajes, y perdió un zapato de cristal en una fiesta.
 Un Príncipe valiente (Cenicienta, de Charles Perrault [¿?]): Encontró el zapato del barón de Münchhausen, y después de probárselo, lo quiso besar, y se convirtió en un sapo.
 La Cándida Eréndira (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez): Su desalmada abuela es la reina de diamantes de Alicia en el país de las maravillas.
 Hamlet (libro homónimo, de William Shakespeare): Apareció sólo una vez, diciendo su frase famosa "To be, or not to be?".
 Desdémona (Otelo, de William Shakespeare): Su aparición es mínima, al hablar con Hamlet.
 El doctor Frankenstein (Frankenstein, de Mary Shelley): Detenido por Sherlock Holmes por revivir a un cadáver.
 La Gioconda (de Leonardo Da Vinci): Su aparición es corta, al ser retratada como "una señora que sonríe a la cámara".
 Zeus (mitología griega): Camina en el jardín de los senderos que se bifurcan con Aureliano Buendía.
 Un lobo estepario (supuestamente de El lobo estepario, de Hermann Hesse): Lobo que habita en el bosque/jardín.
 Dios y Eva (La Biblia, más específicamente el libro del Génesis): Aparecen en un émulo del Génesis en el lugar de la Mancha. Eva es tentada por Gregorio Samsa-serpiente, y Dios por eso expulsa de la Mancha a Aureliano Buendía, en la mitad del libro de Lucas.

Más una abadesa y un jardinero rudo y sudoroso, de la historia "Sexo en el altar mayor", de Paula, alumna del taller de escritura de Fonseca.

Situaciones

De "Don Quijote de la Mancha" 

La frase inicial del libro de Lucas es la misma del Quijote: "En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...", y casi todo el libro de Lucas se desarrolla en ese lugar (que resultó ser Torrejas de la Reina, en España).

De "La metamorfosis" 

Casi toda la historia de Lucas está basada, en la mayor parte del libro de Kafka.

De otros cuentos 

Se menciona el libro, el autor y la situación.

 Cien años de soledad (Gabriel García Márquez): Gregorio Samsa se encuentra frente a un paredón de fusilamiento, como en el libro. También la situación en que Justine era perseguida por mariposas amarillas y su amiga tenía una cola de cerdo, son referencias al personaje de Aureliano.
 Caperucita Roja (fábula): Justine y el coronel Buendía hicieron un diálogo del libro. Justine le llevaba una canastita a su madre, y el coronel pensaba comerse a Justine. En otra parte del libro, Gregorio-insecto le llevaba una canasta con el anillo de los Nibelungos a su abuela.
 En busca del tiempo perdido (Marcel Proust): Aureliano Buendía viaja a Combray para probar las magdalenas, y ahí sintió que perdía el tiempo.
 La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson): Athos se fue a buscar el tesoro de un pirata
 Moby Dick (Herman Melville): El capitán del barco de Athos se enfrascó en la búsqueda de una ballena gigante.
 El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde): Sherlock y Watson resolvieron el robo de ese retrato.
 Guerra y paz (León Tolstói): Buendía reflexiona sobre la guerra y la paz.
 El Principito (Antoine de Saint-Exupéry): El Coronel Samsa menciona la frase del Principito "Lo esencial es invisible a los ojos…
 Love History (película): …seguida de una frase de la película, "amar es nunca tener que pedir perdón".
 El Corsario Negro (Emilio Salgari): Apodo del Coronel Samsa por Tom Sawyer.
 De la Tierra a la Luna (Julio Verne): Sawyer intentaba hacer un viaje de la Tierra a la Luna desde Guermantes.
 Marco, de los Apeninos a los Andes (del libro Corazón, de Edmundo de Amicis) Pinocho y Geppetto planeaban hacer un viaje así.
 Platero y yo (elegía andaluza): El sombrerero loco menciona un fragmento del poema. También menciona a Los Plateros.
 Rayuela (Julio Cortázar): Samsa busca a la Maga, como en el cuento. Gregorio-insecto también invita a jugar a la rayuela a Zeus y a Aureliano.
 El dinosaurio (Augusto Monterroso): Se incluye todo el cuento.

Se incluyen versos de los poemas y canciones siguientes:

 Serranilla V (Marqués de Santillana)
 Buenos Aires (Jorge Luis Borges)

Empresas (reales o ficticias) mencionadas

Samsonite 

La empresa, según este libro, fue fundada por Samsa, usando su apellido, en La Mancha española. Al principio quería ponerle su nombre ("Gregorite").

Y más.

Enlaces externos 

Capítulo #1

Capítulo #32

Artículo donde se compara a esta, junto con otras obras, con la guerra sucia argentina (de 1973 a 1983) (en idioma coreano y fragmentos en español):

En pdf

Copyright
Copyright